Poulpiquet, aussi connu sous le nom de Korrigan, une créature légendaire du folklore de Bretagne. Poulpiquan ou poulpikan est un synonyme de poulpiquet . L'enchanteur Merlin pour accomplir certaines de ses missions se transforme soit en cerf soit en poulpiquet. 
 Famille de Poulpiquet, famille subsistante de la noblesse française :
 Jean-Marie-Dominique de Poulpiquet de Brescanvel (1759-1840), évêque de Quimper
 Maurice de Poulpiquet du Halgouët (1847-1919), homme politique français, député
 Roger Marie de Poulpiquet du Halgouët (1911-1971), homme politique français, sénateur
 Geneviève et Césaire de Poulpiquet, résistants français
 Césaire de Poulpiquet, (1903-1943), déporté
 Geneviève de Poulpiquet, résistante
 Gabriel de Poulpiquet (1914-2013), homme politique français, député

Notes et références